Фиссон — еврейская фамилия. Известные носители:

 Фиссон, Вадим Ильич (1962—2014) — российский театральный режиссёр.
 Фиссон, Наталия Владимировна (род. 1964) — российская актриса.